«Якоб ван Хемскерк» () — тип фрегатов УРО ВМС Нидерландов. Являлись вариантом фрегатов типа «Кортенар», специализированным для выполнения задач ПВО. В 1981—1986 годах на верфях Koninklijke Schelde Groep во Флиссингене были построены два корабля этого типа, получившие названия в честь нидерландских мореплавателей — Якоба ван Хемскерка и Витте де Витта. В 1990-х годах планировалась модернизация кораблей этого типа, но в итоге осуществлена она так и не была и фрегаты были сняты с вооружения Нидерландов в 2004—2005 годах, когда в строй вступили более современные фрегаты ПВО типа «Де Зевен Провинсиен». Оба фрегата типа «Якоб ван Хемскерк» были проданы Чили, где по состоянию на начало 2009 года, они всё ещё состоят на вооружении.

Представители

Литература